Теличино — второе название деревни Теличено в Смоленском районе Смоленской области
 Теличино — деревня в Новгородкинской волости Пушкиногорского района Псковской области